Substancialismo é uma doutrina que admite a existência de uma ou mais substâncias distintas dos fenómenos.  Assim se fala do Substancialismo de Espinosa, que admite uma única substância, do Substancialismo de Descartes, que admite duas espécies de substâncias, do Substancialismo de Aristóteles, etc., que admite diversas espécies de substâncias.

Filosofia